Лессиг () — саксонская фамилия. Известные носители:
 Лессиг, Андреас () (род. 1971) — немецкий футболист
 Лессиг, Всеволод Михайлович (род. 1933) — русский поэт и переводчик
 Лессиг, Лоуренс () (род. 1961) — американский общественный активист
 Лессиг, Томас () (род. 1971) — немецкий футболист
 Лессиг, Хайко () (род. 1968) — немецкий футболист
 Лессиг, Юрген () (род. 1943) — немецкий автогонщик